Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin 1954 est simultanément la  du championnat d'Europe et la  du championnat du monde de rink hockey, organisé à Barcelone en Espagne.

L'équipe d'Espagne remporte ses deuxièmes titres européen et mondial de rink hockey.

 assistent à la cérémonie d'ouverture.

Participants 
Alors que  sont prévues,  prennent part à cette compétition.

Résultats 

|}

Notes et références

Liens externes 
 Résultats

1954
1954
Rink hockey
Rink hockey
Rink hockey, 1954
Rink hockey, 1954
Rink hockey, 1954
Rink hockey, 1954
Sport en Espagne en 1954
1954 en Catalogne
Rink hockey en 1954
Mai 1954
Juin 1954